Bjørseth ist der Familienname folgender Personen:
 Carl Henrik Bjørseth (* 1968), norwegischer Orientierungsläufer
 Thea Minyan Bjørseth (* 2003), norwegische Nordische Kombiniererin